Трка са препонама на 400 метара у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 13,  14. и 16. августа  на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, бранила је Ирина Давидова из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 26 такмичарки из 19 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичарки у трци на 400 метара са препонама 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
|1.|| Елид Чајлд,  || 54,39 || 11. јул||4. СРЛ
|-
|2.|| Дениса Росолова,  || 54,63 || 3. август||6. СРЛ 
|-
|3.|| Хана Титимец,  || 54,97 || 27. јун||12. СРЛ
|-
|4.|| Хана Рижикова,  || 55,00 || 21. јун||13. СРЛ 
|-
|5.|| Вера Барбоза, || 55,37 || 14. јун||19. СРЛ 
|-
|6.|| Yadisleidy Pedroso,  || 55,42 || 27. јун||21. СРЛ
|-
|7.|| Ирина Давидова,  || 55,44 || 25. јул||22. СРЛ
|-
|8.|| Меган Бизли,  || 5,55  || 28. мај||23. СРЛ
|-
|9.|| Валентина Вешкурова,  || 55,79 || 20. мај. јул||28. СРЛ
|-
|10.|| Валентина Крамова,  || 55,80 || 14. јул||
|}
Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

 Квалификациона норма 

 Полуфинале 
За финале су се пласирале по три пропласиране из сваке од 2 полуфиналне групе (КВ) и 2 према постигнутом резултату.(кв''')

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Трка на 400 метара са препонама на Европском првенству у атлетици на отвореном